Seljonoje (russisch ) ist der Name folgender Dörfer und ländlicher Siedlungen in Russland:
 Seljonoje (Chakassien), in der Republik Chakassien
 Seljonoje (Kaliningrad, Nesterow), in der Oblast Kaliningrad, Rajon Nesterow (bis 1946 Grünhaus, Kreis Gumbinnen/Ostpreußen)
 Seljonoje (Kaliningrad, Polessk), in der Oblast Kaliningrad, Rajon Polessk (bis 1938 Pareyken, 1938–1946 Goldberg, sowie (Gut) Gründen, Kreis Labiau/Ostpreußen)
 Seljonoje (Primorje), in der Region Primorje
 Seljonoje (Tambow), in der Oblast Tambow
 Seljonoje (Twer), in der Oblast Twer

Siehe auch:
 Selene (Begriffsklärung), ukrainische Entsprechung